Labatut (Ariège)
Labatut (Landes)
Labatut (Pyrénées-Atlantiques)
ook:
Labatut-Rivière,  Hautes-Pyrénées